Le Saut peut désigner :
 Le Saut, film de Christian de Chalonge sorti en 1968 ;
 Le Saut, court-métrage d'animation d'Osamu Tezuka sorti en 1985.

Voir aussi